Давид Шторль (, род. 27 июля 1990 года) — немецкий толкатель ядра, двукратный чемпион мира (2011, 2013), трёхкратный чемпион Европы (2012, 2014, 2016), чемпион Европы в помещении 2015, вице-чемпион Олимпийских игр 2012 года.

Биография и карьера 
Родился в городе Рохлиц. Заниматься лёгкой атлетикой начал в раннем возрасте. Первоначально специализировался в десятиборье. После смерти своего тренера в 2006 году, был вынужден перейти на толкание ядра. Впервые на международной арене выступил в 2006 году, когда выиграл золотую медаль в толкании на чемпионате мира среди юношей в Остраве. Его победный результат 21,40 м стал личным рекордом, а также рекордом Германии среди юношей. На следующий год победил на мировом первенстве среди юниоров в польском городе Быдгощ с результатом 21.08 м.

Принял участие на чемпионате мира 2009 года в Берлине. Однако выступил неудачно, всего лишь 28-е место с результатом 19,19 м. Самую яркую победу одержал на чемпионате мира 2011 года в Тэгу. Выиграл золотую медаль с результатом 21,78 м.

С 2008 по 2011 годы выигрывал чемпионат Германии среди юниоров. Трёхкратный победитель своей страны в толкании ядра среди юниоров. В 2011 году стал победителем чемпионата среди молодёжи. В 2009 году занял третье место на кубке Германии, в 2010 году второе место, а в 2011 году стал чемпионом.

Мировой рекорд среди юниоров 
20 декабря 2009 года установил мировой рекорд среди юниоров в толкании ядра в помещении — 22,35 м. Рекорд простоял 5 лет и был превзойдён 24 января 2015 года польским легкоатлетом Конрадом Буковецким.

Бриллиантовая лига 
2012:  Bislett Games — 20,69 м
2013:  Golden Gala — 20,70 м
2013:  Weltklasse Zürich – 21,19 м
2014:  Bislett Games – 21,08 м
2014:  Meeting Areva – 21,41 м
2014:  Glasgow Grand Prix – 21,38 м

Достижения

Примечания 

Толкатели ядра Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы Германии по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года